Шевыревка — название населённых пунктов:

Россия 
 Шевыревка — село в Саратовском районе Саратовской области.
 Шевыревка — деревня в Татищевском районе Саратовской области.

См. также 
 Верхнешевыревка
 Орджоникидзе / Нижняя Шевыревка